Grapengießerstraße steht für:

 Grapengießerstraße (Lüneburg), eine Straße in Lüneburg
 Grapengießerstraße (Rostock), eine Straße in Rostock